Československá hokejová liga se hrála poprvé v sezoně 1936/37, naposledy v sezoně 1992/93 a bylo odehráno celkem 50 ročníků, přičemž po druhé světové válce se hrála liga nepřetržitě od sezony 1945/1946 až do zániku Československa. Ligy se zúčastnilo pod různými názvy 43 družstev z 30 měst. Nejvíce družstev hrálo v Praze (10), Brně (3), Ostravě (2), Bratislavě (2) a Olomouci (2), navíc v Opavě a Chomutově hrály před válkou německé kluby (Troppau, Komotau), v ostatních městech vystupoval v nejvyšší soutěži vždy jen jeden účastník.

Počet účastníků v jednotlivých ročnících
Hokejová liga v průběhu historie měnila formáty a tím i počet mužstev. V následující tabulce je zachycen počet mužstev v různých obdobích.

Přehled všech účastníků a jejich umístění v jednotlivých ročnících
V následující tabulce jsou uvedeny všechny kluby, které kdy hrály nejvyšší československou hokejovou soutěž. Vzhledem k tomu, že kluby postupem času měnily z různých důvodů své názvy, jsou v tabulce uvedeny nejznámější nebo nejočekávatelnější názvy, které mnohdy nebyly ani oficiální. Pro jednoduchost jsou pak tam, kde je to možné, uváděna pouze jména měst, ve kterých kluby hrály.

Přehled výsledků všech účastníků
Do následující tabulky jsou započítány výsledky všech soutěžních zápasů ve všech padesáti ročnících nejvyšší československé soutěže, tedy všechny zápasy základní části, či základních skupin, finálové zápasy, zápasy z finálových skupin, skupin o umístění, o udržení, z prolínací soutěže (baráže) a play-off, včetně zápasů o umístění.

Poznámky
 Do výsledků Dukly Jihlava jsou započteny i tři barážové zápasy ze sezony 1956/57, kdy družstvo hrálo ještě jako Dukla Olomouc.
 Utkání 29. kola sezony 1963/64 mezi Bratislavou a Jihlavou hrané 23. února 1964 v Žilině bylo kontumováno 5:5. Oběma mužstvům se zápas započítal jako porážka a do skóre se jim připočetlo pouze 5 inkasovaných branek.
 Družstva Milevska, Zvolenu, Liptovského Mikuláše a Vimperku se zúčastnila pouze prolínací soutěže a do nejvyšší soutěže nikdy nepostoupila.

Související články 
 Československá hokejová liga
 Přehled vítězů československé hokejové ligy
 Extraligové kluby

Československá hokejová liga